Els Municipis del Cantó d'Appenzell Ausser-Rhoden (Suïssa) són 20 i no estan agrupats en cap districte.

Municipis